Modest (escriptor), escriptor romà 
 Juli Modest, gramàtic romà
 Sant Modest, sant eliminat del Martirologi romà el 1969, associat amb la vida de Sant Guiu.
 Modest Busquets i Torroja (Reus, 1831-1880), autor dramàtic.
 Modest Casanovas i Romeu (Lavern, 1859 - Sant Sadurní, 1926), alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
 Modest Cuixart i Tàpies (Barcelona, 1925 - Palafrugell, 2007), pintor català.
 Modest Feu i Estrada (Barcelona, 1870 - 1933), arquitecte modernista.
 Modest Gené Roig (Reus, 1914), escultor català.
 Modest Mússorgski (Karevo, 1839 – Sant Petersburg, 1881), va ser un dels compositors ...
 Modest Prats i Domingo (Castelló d'Empúries, 1936), filòleg i teòleg català.
 Modest Puig i Bellera (Balaguer, 1858 - 1900), advocat.
 Modest Sabaté i Puig (Cassà de la Selva, 1909 - el Voló, 1986), polític i industrial català.
 Modest Urgell i Inglada (Barcelona, 1839 - 1919), pintor i comediògraf català.